

Книги 
 «Российская Эрота, или выбор наилучших новейших русских песен» — сборник, составленный Михаилом Поповым (опубликован посмертно).
 «Сон в красном тереме» — классический роман на китайском языке (публикация заключительных 40 глав).

Родились 
 24 февраля — Свейнбъёрн Эгилссон, исландский богослов, педагог, переводчик и поэт, классик (ум. 1852).
 10 марта — Анхель Сааведра, испанский писатель (умер в 1865).
 26 мая — Жан Вату, французский прозаик, поэт, член Французской академии (умер в 1848).
 3 октября — Сима Сарайлия Милутинович, сербский поэт, прозаик, историк, драматург, переводчик (умер в 1847).
 23 декабря — Адам Бенедикт Йохер, польский библиограф и филолог (умер в 1860).

Скончались 
 21 января — Антон Алексеевич Барсов, русский учёный-лингвист, философ, переводчик и общественный деятель (родился в 1730).
 22 июня — Кэтрин Маколей, английский историк, писательница и философ (род. в 1731).

Все хронологические списки